Вилијам, принц од Велса (; Лондон, 21. јун 1982), пуним именом Вилијам Артур Филип Луис (), најстарији је син Чарлса III и Дајане, принцезе од Велса. Унук је краљице Елизабете II и принца Филипа, војводе од Единбурга. Први је у линији наслеђивања британског трона, као престолонаследник.

Принц Вилијам од Велса се оженио дугогодишњом девојком Кетрин Мидлтон. Вјенчање је обављено 29. априла 2011. године у Вестминстерској опатији. Њихове титуле гласе — војвода и војвоткиња од Кембриџа. Дана 9. септембра 2022. његов отац га је прогласио принцом од Велса титулом резервисаном за најстаријег сина владајућег монарха.

Биографија 

Родио се 1982. године у -{St Mary's Hospital}- у Лондону. Дана 4. августа исте године, у Бакингемској палати, крстио га је надбискуп кентерберијски Роберт Рунси.

Након завршетка -{Mrs. Mynors School}-, у периоду 1987—1990, похађао је -{Wetherby School}- у Лондону. Од 1990. до 1995. школовао се у -{Ludgrove School}- у Беркширу. Затим је похађао -{Eton College}- гдје је студирао географију, биологију и историју умјетности. Ту је упознао своју будућу супругу Кетрин Мидлтон.

Године 1997, погинула му је мајка Дајана, принцеза од Велса у аутомобилској несрећи у Паризу. Принц Вилијам, тада петнаестогодишњак, и млађи брат принц Хари ходали су иза мајчиног сандука на њеном погребу који се одржао 6. септембра 1997. године у Вестминстерској опатији.

Након године одмора, током које је посјетио Чиле, Белизе и неке афричке земље, Вилијам је уписао -{St Andrews University}- у Шкотској, гдје је 2005. дипломирао географију.

Послије годину дана приступио је краљевској војној академији -{Sandhurst}- гдје је стекао чин потпоручника коњице. Завршио је и обуку за пилота спасилачке службе у Краљевском ратном ваздухопловству ().

Према истраживањима које је спровео Краљевски колеџ у Лондону 2012. године, принц Вилијам је био најпопуларнији члан краљевске породице, док је следеће место заузела његова бака краљица Елизабета II.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Види још 
 Вјенчање принца Вилијама и Кетрин Мидлтон

Референце

Литература 
 Војвода од Кембриџа 
 Војвода од Кембриџа — биографија

Спољашње везе 

 Titles announced for Prince William and Catherine Middleton 

Рођени 1982.
Династија Виндзор
Витезови подвезице
Принчеви Уједињеног Краљевства